Elitserien i bandy 2021/2022 inleddes fredagskvällen den 29 oktober 2021, och är Sveriges högsta division i bandy för herrar säsongen 2021/2022. På grund av coronaviruspandemin bestämdes det att Elitserien skulle utökas till 16 lag inför säsongen 2021/2022. Villa Lidköping BK vann grundserien, men förlorade SM-finalen mot Edsbyns IF.

Klubbar

Lag 1–14 från grundserien av Elitserien 2020/2021, segraren i Allsvenskan och segraren i Kval till Elitserien 2021/2022 till elitserien kvalificerade sig direkt för vidare spel i högsta divisionen.

* – inomhus (bandyhall)

Tabell

Slutspel 
Lag 7-10 spelar åttondelsfinaler efter UEFA-modell (med hemma- och bortamål). Lag 1-6 är direktkvalificerade till kvartsfinal. Kvartsfinaler och semifinaler avgörs i bäst av fem matcher medan finalen avgörs i en match.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

IFK Vänersborg - IFK Motala

Vetlanda BK - IK Sirius

Kvartsfinaler

Villa Lidköping BK - IFK Motala

Västerås SK - Sandvikens AIK

Edsbyns IF - IK Sirius

AIK - Broberg/Söderhamn IF

Semifinaler

Villa Lidköping BK - Västerås SK

AIK - Edsbyns IF

Final

Villa Lidköping BK - Edsbyns IF

Kval till Elitserien 2022/2023 

I kvalet deltar lag 12-13 från Elitserien och lag 2-3 från Allsvenskan. De fyra lagen spelar ett gruppspel där de två främsta kvalificerar sig för Elitserien 2022/2023. Kvalet spelades mellan 7 mars och 17 mars 2022.

Källor

Externa länkar

Sport i Sverige 2021
Sport i Sverige 2022
Bandysäsongen 2021/2022
2021/2022